Юго-восточная линия (Фиолетовая линия, ) — линия Хьюстонского трамвая, открытая 23 мая 2015 года.

Ход работ 
Строительство линии началось в 2009 году. Ранее линию планировалось сдать к октябрю 2013 года, но из-за проблем с законом «» срок отложен до 2014 года, а по плану развития общественного транспорта линии должны были ввести в эксплуатацию в 2012 году. В декабре 2011 года Федеральным управлением пассажирскими перевозками США было выделено 900 млн долларов для завершения строительства линий «Юго-восточная», «Ист-Энд» и продления линии «Северная».

Линия открыта 23 мая 2015 года, стоимость строительства составила $823 млн.

Станции 
Длина линии составляет 9,8 км и состоит из 11 станций:
 Theater District
 Central Station Main (пересадка на линию «Северная»)
 Convention District
 EaDo/Stadium (пересадка на линию «Ист-Энд»)
 Leeland/Third Ward
 Elgin/Third Ward (пересадка на линию «Университетская»)
 Roberston Stadium/UH/TSU
 UH South/University Oaks
 MacGregor Park/MLK
 Palm Center Transit Center

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Транспорт Хьюстона
Хьюстонский трамвай